Носаль — слов'янське прізвище. Походить від аналогічного прізвиська. Прізвисько Носаль, ймовірніше, отримала людина з великим носом. 

Відомі носії цього прізвища:
 Носаль Євдокія Іванівна (1918 — 1943)  — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Носаль Михайло Андрійович (1886 — 1950) — відомий український травознавець, фітотерапевт.

Примітки 

Слов'янські прізвища
Українські прізвища